Juliano Francisco de Paula, (Bom Despacho, 1981. augusztus 9. –) brazil labdarúgóhátvéd.

További információk 
Tuca adatlapja a zerozero.pt oldalon 

1981-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az AF Chapecoense labdarúgói
A Clube Náutico Capibaribe labdarúgói
Az SC Recife labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek